Desa Kalikalong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalikalong (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 110,06), Jawa Tengah, 
 Desa Kalikalong (administrativ by i Indonesien, lat -6,51, long 111,04), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar